Любительский драфт НХЛ 1977 года состоялся в офисе НХЛ в Монреале.

Процедура драфта 
Во время 15-го драфта НХЛ в 17-ти раундах было выбрано 185 хоккеистов.  Право первого выбора досталось клубу «Детройт Ред Уингз». «Нью-Йорк Айлендерс» получили права на Майка Босси и Джона Тонелли – двух ключевых игроков в «династии» «Нью-Йорк Айлендерс» начала 1980-х годов.

Итоги драфта 
В представленном ниже списке полностью приведён первый раунд драфта и наиболее успешные игроки из более поздних кругов драфта.
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты

  Игрок = Участник «Матча всех звёзд»,
Игрок = Участник «Матча всех звёзд» и команды «всех звёзд», 
Игрок = Член Зала хоккейной славы

Статистика драфта 
 Количество хоккеистов игравших в НХЛ: 97;
 Процент игравших в НХЛ от общего числа игроков: 52,4;
 Среднее количество игр за карьеру в НХЛ: 264;
 Среднее количество голов за карьеру в НХЛ: 50;
 Среднее количество очков за карьеру в НХЛ: 133;
 Среднее количество штрафных минут за карьеру в НХЛ: 235.

Ссылки 
 Любительский Драфт НХЛ 1977 года  на The Internet Hockey Database 
 HockeyDraftCentral.com

См. также 
Сезон НХЛ 1977/78

Сезоны НХЛ
Драфты НХЛ
1977 год в хоккее